Breckenridge (Colorado)
 Breckenridge (Minnesota)
 Breckenridge (Missouri)
 Breckenridge (Oklahoma)
 Breckenridge (Texas)
 Breckenridge Hills, població dels Estats Units a l'estat de Missouri.